Светлана Владиславовна Матвеева (род. , ) — советская и российская шахматистка, международный мастер (2005).

Крупных шахматных успехов достигла в соревнованиях девушек; чемпионаты СССР (1984) — 1-е место; Европы (1986) — 1—2-е с И. Мадл (2-е по дополнительным показателям); мира (1986) — 6—7-е места.

Участница 5 чемпионатов СССР (1983—1987); лучшие результаты: 1984 — 1—2-е; 1985 — 3—4-е; 1986 — 4—5-е места. С 1985 участвует в соревнованиях на первенство мира: зональный турнир ФИДЕ 1985 — 2—4-е места; межзональные турниры — 1985 (Железноводск) — 5—6-е места (с Н. Гаприндашвили) и 1987 (Тузла) — 8—9-е места.

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Белград и Быдгощ (1985) — 1-е; Бэиле-Еркулане (1986) — 1—3-е; Белград (1987) — 1—2-е; Алма-Ата (1987) — 5—6-е места.

Примечательные партии 

С. Матвеева — Г. Маркович (Белград, 1985) 
1.d4 Kf6 2.Kf3 c5 3.d5 g6 4.Кс3 d6 5.e4 Cg7 6.Cb5+ Cd7 7.a4 0—0 8.h3 Ka6 9.0—0 Kc7 10.Фd3 а6 11.С:d7 К:d7 12.Cf4 Лb8 13.Лfe1 Ле8 14.Лad1 b5 15.e5 de 16.К:е5 К:e5 17.С:е5 С:e5 18.Л:e5 Фd6 19.Ле2 с4 20.Фd4 Фb6 21.Фh4 f6 22.Ke4 Лed8 23.a5 (См. диаграмму) 23. … Ф:a5 24.К:f6+, 1 : 0.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 
 Островский В. Доказать себе самой. (Интервью с С. Матвеевой) // «64 — Шахматное обозрение». — 1990. — № 11. — С. 13—14.

Ссылки 
 
 
 Личная карточка Светланы Матвеевой на сайте 365chess.com
 Личная карточка Светланы Матвеевой на сайте OlimpBase.org

Шахматисты СССР
Шахматисты Киргизии
Шахматисты России
Шахматные гроссмейстеры среди женщин